Михаи́л Григо́рьевич При́вес (1904—2000) — советский и российский анатом, исследователь влияния трудовой деятельности на строение опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, адаптации сосудистой системы к условиям космических полетов, также известен внедрением рентгенографии в изучение лимфатической системы и внедрением рентгенологического метода в изучение нормальной анатомии.

М. Г. Привес является автором пяти монографий и шести изобретений. В 1958 году с соавторами П. К. Лысенковым и В. Н. Бушковичем опубликовал учебник анатомии человека, который на протяжении десятилетий выдержал под редакцией М. Г. Привеса более десяти переизданий на русском и иностранных языках. Многочисленные ученики М. Г. Привеса (более 100 кандидатов и докторов наук) отдали должное его памяти, обеспечив посмертное издание его учебника «Анатомия человека».

Биография 
Родился в местечке Казанка (Елисаветградский уезд Херсонской губернии), в семье провизора Герша (Гирша) Михелевича Привеса, у которого в местечке была собственная аптека. В 1911 году семья перебралась в Козлов (Тамбовской губернии), где отец открыл новую аптеку, располагавшуюся в доме Порецких на Монастырской улице. В 1920 году вместе с сестрой Людмилой поступил на медицинский факультет Воронежского университета.

После окончания в 1926 году медицинского факультета Воронежского университета был оставлен клиническим ординатором факультетской хирургической клиники университета, а в 1930 году был зачислен аспирантом Государственного рентгенологического и радиологического института в Ленинграде в лабораторию нормальной и сравнительной анатомии. Эту лабораторию М. Г. Привес возглавлял в 1937—1953 годах, а также в 1937—1977 годах являлся заведующим кафедрой нормальной анатомии 1 Ленинградского медицинского института им. акад. И. П. Павлова. В период 1977—2000 годов работал в должности профессора-консультанта кафедры нормальной анатомии СПбГМУ.

Во время эвакуации института в Красноярск (1942—1944) был одним из организаторов и первым директором Красноярского медицинского института.

М. Г. Привес в течение многих лет являлся заместителем председателя Правления Всесоюзного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, заместителем главного редактора журнала «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», в последние годы был Почётным членом Всесоюзного и Всероссийского научных обществ анатомов, гистологов и эмбриологов, много лет возглавлял Ленинградское научное общество анатомов, гистологов и эмбриологов, а потом до последних дней жизни был Почётным его председателем.

Умер в 2000 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Семья 
Жена — Раиса Александровна Привес-Бардина (урождённая Бардина, 1917—2013), доктор медицинских наук, прошла путь от ассистента до профессора возглавляемой мужем кафедры нормальной анатомии, после смерти М. Г. Привеса стала редактором посмертного переиздания его учебника.

Научная деятельность 
Степень кандидата медицинских наук была присуждена Привесу в 1935 году без защиты диссертации, а 1937 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Кровоснабжение длинных трубчатых костей человека».

Производил изучение анатомии не только на трупном материале, но и непосредственно на живом человеке, для чего разработал и использовал несколько методов рентгенологического исследования: мягкие рентгеновы лучи (Букки), томография, электрорентгенография. М. Г. Привес является первым учёным, которому удалось получить рентгеновские снимки нервов.

Совместно с сотрудниками института занимался изучением внутриорганных артерий всех внутренних органов методом рентгенографии и показал наличие в них не концевых артерий, а анастомозов.

В 1933 году одним из первых разработал рентгенологический метод исследования лимфатической системы и применил рентгенокимографию для исследования пульсации лимфатических сосудов. В 1936 году Привес впервые получил рентгенограммы лимфатических сосудов живого человека, а в 1947 году — также впервые сообщил о морфологических изменениях в лимфатической системе, вызванных повреждением коры полушарий большого мозга.

Михаил Григорьевич начал систематически разрабатывать анатомию людей различных трудовых и спортивных профессий, исследовав перестройку костей и суставов, характерную для определенного вида деятельности при помощи рентгенологического метода.

Совместно с сотрудниками института также одним из первых начал развивать анатомию, впоследствии названную «космической», одним из первых в стране стал разрабатывать «ультразвуковую анатомию».

Совместно с химиками Ленинграда изобрел бесформалиновый метод консервирования анатомических препаратов, сохраняющих естественный цвет, объем и эластичность и не требующих специальной посуды и консервирующих жидкостей.

Составил и издавал Атлас по анатомии, который отличается качеством информации, использующийся во многих медицинских институтах мира. Является автором «Космической анатомии».

Кафедра нормальной анатомии ПСПбГМУ названа в честь Михаила Григорьевича Привеса.

Научные труды 
М. Г. Привес является автором более 200 научных трудов, таких как:

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Орден Дружбы народов
 академик Международной академии интегративной антропологии
 удостоен большой серебряной медали ВДНХ.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в Елисаветградском уезде
Персоналии:Мичуринск
Выпускники Воронежского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики XX века
Анатомы СССР
Анатомы России
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Похороненные на Смоленском православном кладбище